Vauchamps – comune francese nel dipartimento del Doubs nella regione della Borgogna-Franca Contea
 Vauchamps – comune francese nel dipartimento della Marna nella regione del Grand Est
 Battaglia di Vauchamps – battaglia del 1814, parte della Campagna dei sei giorni di Napoleone Bonaparte